Importar hace referencia a varios artículos:

Uso común
 Tener importancia o ser importante; tener mayor o menor:
Trascendencia
Valor
Prioridad
Jerarquía

Comercio
 Alcanzar un determinado importe.
 Realizar una importación.

Música
 ¿A quién le importa?, canción de Alaska y Dinarama
 No me importa nada, canción de Luz Casal (Luz V)
 N'importe quoi, canción de Florent Pagny

Además 
 Patatas a la importancia, plato de la gastronomía española.
 La importancia de llamarse Ernesto, obra de teatro de Oscar Wilde.
 Polonia es lo más importante, partido político.
 Áreas importantes para la conservación de las aves (AICA) -Important Bird Area (IBA).
 General "No Importa" (Guerra de la Independencia Española).
 Darse importancia (presumir, presunción, envanecerse, vanidad, vanagloria, soberbia, autobombo).

Notas